Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Albemarle, d'après le duc d'Albemarle :
 le , en service en 1664 ;
 le , un brûlot de 6 canons acheté en 1667 ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang portant 90 canons lancé en 1680 ;
 le , un sixième rang de 28 canons capturé aux Français en 1779, à l'origine nommée Ménagère ;
 le , un cuirassé de classe Duncan lancé en 1901 et démoli en 1919.

Albemarle